Пла́хов — русская фамилия.

Известные носители:
 
 
 Плахов, Владимир Дмитриевич (1930—2015) — советский и российский философ, социолог, писатель-публицист.
 Плахов, Евгений Евгеньевич (род. 1966) — художественный руководитель музыкального коллектива «Студия ППШ».
 Плахов, Лавр Кузьмич (1810—1881) — русский живописец.
 Плахов, Николай Николаевич (род. 1982) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

См. также 
 Плахово
 Плохово
 Плоховы
 Плоховка
 Платов